Paleta - em pintura, uma peça usualmente feita de madeira, com um orifício para o dedo polegar, sobre a qual se misturam as tintas
Paleta (computação) - em computação gráfica, uma gama de cores disponíneis num determinado programa/ambiente
Paleta bovina - um corte de carne bovina
Paletas - série francesa
Paleta (sorvete) - um tipo de sorvete de origem mexicana

Desambiguação